Condado de Newton (Arkansas)
 Condado de Newton (Geórgia)
 Condado de Newton (Indiana)
 Condado de Newton (Mississippi)
 Condado de Newton (Missouri)
 Condado de Newton (Texas)

Desambiguações de topônimos